Дур — безглузді примхи, капризи.
 Дур — весела витівка, пустощі.
 Дур — затьмарення свідомості, запаморочення.
 Дур — жаргонна назва легких наркотиків (марихуани та ін.).

Топонім

Дур — комуна в окрузі Монс, провінція Ено, Валлонія.

Дур — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї.

Див. також 
 Дур-Чу
 Квінт Лаберій Дур — давньоримський воєначальник, військовий трибун в армії Гая Юлія Цезаря.

Примітки